Мари́я И́горевна Петро́ва (род. 29 ноября 1977, Ленинград) — российская фигуристка, выступавшая в парном катании с Алексеем Тихоновым. Они — чемпионы мира (2000 год), двукратные чемпионы Европы (1999, 2000), чемпионы России (2006 год). В 2007 году завершила профессиональную спортивную карьеру. Заслуженный мастер спорта России.

Кроме того, Мария дважды выигрывала чемпионаты мира среди юниоров в паре с Антоном Сихарулидзе (в 1994 и 1995 годах), а в паре с Теймуразом Пулиным была серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 1997 года и в этом же году выиграли серебряные медали на зимней Универсиаде в Южной Корее.

Спортивная карьера 
В возрасте семи лет впервые попала на ледовую площадку. Быстро научилась уверенно держаться на коньках и освоила одинарные прыжки. Через пару месяцев тренер перевела Марию в группу для занятий фигурным катанием.

В 15 лет в паре с Антоном Сихарулидзе завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров (1993). Два следующих чемпионата фигуристы выиграли. После решения Сихарулидзе о смене партнёрши, тренер Людмила Великова и предложила Марии стать в пару с Алексеем Тихоновым. После месяца тренировок Алексей прекратил тренировки и вернулся к участию в ледовом шоу.

Новым партнёром Марии стал Теймураз Пулин. Пара прокаталась два сезона. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров и зимней Универсиады в Южной Корее.

Летом 1998 года Алексей Тихонов предложил Марии Петровой снова встать в пару. Уже через четыре месяца фигуристы выиграли этап Гран-при в Германии, в финале серии Гран-при заняли третье место. В этом же сезоне выиграли чемпионат Европы.

В сезоне 1999—2000 фигуристы стали чемпионами мира и Европы, в 2006 году — чемпионами России, в 2002 и 2006 годах принимали участие в зимних Олимпийских играх, с шестым и пятым результатом соответственно.

После участия в чемпионате мира 2006 года фигуристы заявили об уходе, однако по просьбе Федерации фигурного катания, приняли решение остаться ещё на сезон. В последний год фигуристы совмещали соревнования с участием в шоу «Звезды на льду». На последнем в карьере чемпионате мира в Токио спортсмены заняли в короткой программе лишь одиннадцатое место и не участвовали в произвольной из-за травмы партнёра. После возвращения из Токио пара объявила об окончательном уходе из спорта.

После спорта 
Участвовала в проектах Первого канала:
 «Звёзды на льду» (в паре с музыкантом Игорем Бутманом),
 «Ледниковый период» (в паре с шоуменом Михаилом Галустяном),
 «Ледниковый период-2» (с боксёром Костей Цзю),
 «Ледниковый период-4» (с дрессировщиком Аскольдом Запашным)
 «Ледниковый период-5» (с телеведущим Максимом Шарафутдиновым (до 2-го этапа) / с актёром театра и кино Валерием Николаевым (с 5-го этапа))
 «Ледниковый период-6» (с певцом Алексеем Серовым)
 «Ледниковый период-7» (с футболистом Дмитрием Сычёвым)
Сыграла фигуристку в сериале «Морские дьяволы. Смерч-3.»

Личная жизнь 
 1 февраля 2010 года родила дочь Полину от своего мужа и партнёра Алексея Тихонова.

Спортивные результаты 
(с А. Тихоновым)

 WD = снялись с соревнований;

(с Т. Пулиным)

(с А.Сихарулидзе)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — парное катание

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Марии Петровой и Алексея Тихонова 
 Официальная страница Марии Петровой и Алексея Тихонова на Facebook
 Официальный аккаунт Марии Петровой и Алексея Тихонова в Twitter 
 
 Профиль пары на портале FSNews

Фигуристы России
Чемпионы России по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года